Miejscowości w USA:
 La Crescent – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
Gminy w USA:
 La Crescent (ang. La Crescent Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston